Leo kan syfta på följande:
 Leo – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Leo (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
 Leo (förnamn) – ett namn samt personer med namnet
 Leo (bogserbåt) – bogserbåt, byggd 1974 på Åsiverken
 Leo (film) – svensk dramafilm från 2007
 Leo Läkemedel AB – ett svenskt läkemedelsföretag
 Leo Minor – stjärnbild
 Léo – stad i Burkina Faso
 Leo-Cedarville, Indiana – stad i Indiana
 Mount Leo – berg i Antarktis
 Operation Leo – planerad kidnappningen
 LEO - 'Low Earth Orbit, se Låg omloppsbana